Heinrich von Eltz ist der Name folgender Personen:

* Heinrich von Eltz (Amtsvogt) (Heinrich von Eltzen; Henricus ab Eltz; 1599–1661), herzoglich braunschweig-lüneburgischer Landhauptmann und Amtsvogt der Vogtei Burgwedel
 Heinrich Joachim von Eltz (Heinrich Joachim Eltz; Henricus Joachimus von Eltz; vor 1668–nach 1669), deutscher Jurist aus Burgwedel, Respondent an der Universität Jena